Janowiec (gemeente), gemeente in woiwodschap Lublin (Janowiec nad Wisłą)
 Janowiec (Lublin), plaats in woiwodschap Lublin (Janowiec nad Wisłą)
 Janowiec (Lubusz), plaats in woiwodschap Lubusz
 Janowiec (Neder-Silezië), plaats in woiwodschap Neder-Silezië
 Janowiec (Subkarpaten), plaats in woiwodschap Subkarpaten